Isabella Villamarina – letterata e nobile italiana, ultima principessa di Salerno
 Villamarina – frazione del comune di Cesenatico

Pagine correlate 
 Pes di Villamarina